Ojos que no ven, película argentina de 2000.
 Ojos que no ven, película peruana de 2003.
 Ojos que no ven, programa de televisión de Argentina.